Název  Mirošovice má více sídel:
 Mirošovice, obec v okrese Praha-východ
 Mirošovice (Rataje nad Sázavou), část městyse Rataje nad Sázavou v okrese Kutná Hora
 Mirošovice (Hrobčice), část obce Hrobčice v okrese Teplice
 Mirošovice (zámek), renesanční zámek ve stejnojmenné vesnici v okrese Teplice